Alex Jordan (1947-), plasticien, photographe et enseignant allemand ;
 Alex Jordan (1963-1995), actrice pornographique américaine.